Колледж Сан Матео (, сокращённо CSM) — американский общественный колледж, расположенный в городе Сан-Матео в штате Калифорния, в 20 милях южнее от Сан-Франциско. Образован в 1922 году и является единственным Высшим учебным заведением в городе.

Кампус 
Колледж Сан Матео находится на холмах Калифорнийского города Сан-Матео, в 20 милях от Сан-Франциско и  от Сан-Хосе (Калифорния). Кампус, спроектированный всемирно известным архитектором Джоном Карлом Варнеке, занимает  земли.

Известные выпускники 
 Смит, Кертвуд — американский актёр, известный по ролям во франшизе Звёздный путь.
 Карви, Дана — американский актер, наиболее известный по роли в фильме Мир Уэйна 2.
 Гриффин, Мерв — американский медиа-магнат, телеведущий и эстрадный певец.

См. также 
 KCSM (FM)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статья студента из России об обучении в Колледже Сан-Матео

Колледж Сан-Матео